Dimitrios Yatromanolakis – storico e docente greco
 Nicholas Yatromanolakis – politico greco
 Yorgis Yatromanolakis – scrittore, poeta e editorialista greco